JHE est un sigle qui peut désigner :
 , une revue scientifique évaluée par des pairs et publiée par l'American Society of Civil Engineers ;
 , une revue mensuelle d'ingénierie ;
 , une enzyme dégradant l'hormone juvénile des insectes.